Kirkkojärvi ("Kyrksjön") kan syfta på:

 Hemsjön (sjö i Österbotten) – en sjö i Terjärv 
 Kyrkträsket – en sjö i Mörskom
 Kyrkträsk – en del av Esbo centrum i Esbo
 Kirkkojärvi (Kisko, Egentliga Finland) – en sjö i Kisko
 Kirkkojärvi (sjö i Finland, Satakunta) – en sjö i Karvia
 Kirkkojärvi (Tammerfors) – en del av sjön Näsijärvi
 Kirkkojärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,63, long 23,20) – en sjö i Tavastkyro, sammanhänger med Mahnalanselkä
 Kirkkojärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,52, long 22,95) – en sjö i Sastamala
 Kirkkojärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,45, long 24,35) – en sjö i Kangasala
 Kirkkojärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,93, long 26,32) – en sjö vid Itis kyrkby
 Kirkkojärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,57, long 27,22)  – en sjö i Fredrikshamn
 Kirkkojärvi (del av Hiidenvesi) – en sjö i Vihtis
 Kirkkojärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland) – en sjö på Rimito i Nådeldal